Эспосито () — испанская фамилия. Известные носители:

 Эспосито, Мариана (род. 1991) — аргентинская актриса, и певица.
 Эспосито, Унай (род. 1980 года) — испанский футболист, защитник.